Příjmení Kofroň nese více osobností:

 David Kofroň (* 1998) – český hokejista
 Jan Kofroň (* 1944) – první ženatý kněz v římskokatolické církvi v České republice vysvěcený po roce 1989
 Jaroslav Kofroň (1921–1966) – český hornista, hudební skladatel, sbormistr, dirigent, pedagog a sběratel lidových písní
 Petr Kofroň (* 1955) – český hudební skladatel a dirigent